Dlouhá Lhota, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
Dlouhá Lhota, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Dlouhá Lhota, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Dlouhá Lhota, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale